Бернардо Лопес Рикер (исп. Bernardo López Piquer, род. (20 August 179920 августа 1799/1800, Валенсия —1 августа 1874, Мадрид) — испанский художник-портретист.

Жизнь и творчество 
Родился в семье художников. Отец Бернардо, Висенте Лопес Порталья, был художником-портретистом. Брат Бернардо, Луис, также был живописцем. Позднее все трое работали над украшением Ориуэльского собора. 

В 1825 году оба брата, Бернардо и Луис, поступают в Академию изящных искусств де Сан-Фернандо в Мадриде. После окончания обучения Бернардо, при помощи отца, находит место портретиста при королевском дворе. Работал преимущественно пастелью, подражая в портретной живописи стилю Висенте Лопеса Порталья. В 1844 году художник занимает пост директора отделения Академии изящных искусств, в период с 1845 и вплоть до своей кончины в 1874 году был в ней президентом секции живописи. В 1843 году становится придворным художником королевы Изабеллы II. 17 февраля 1858 года мастеру был пожалован титул «Первого художника» ("Primer Pintor"), которого он лишился лишь после революции 1868 года, когда он утратил и должность придворного.

Избранные работы 
 Портрет королевы-матери Марии-Изабеллы Браганской
 Портрет королевы Изабеллы II
 Портрет Висенте Лопеса
 Причастие св. Паскуале
 Портрет генерала дона Мануэля Фернандеса Верела

Галерея

Дополнения 

 *Работы Б. Лопеса Пикера на ArtNet

Персоналии по алфавиту
Художники по алфавиту
Родившиеся 20 августа
Родившиеся в 1799 году
Родившиеся в Валенсии
Умершие 1 августа
Умершие в 1874 году
Умершие в Мадриде
Художники Испании
Художники-портретисты Испании
Придворные художники